

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Gołębiów – część miasta Radom
 Gołębiów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Gołębiów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko 
 Gołębiów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik